Název Zahořanský potok má více vodních toků:

 Zahořanský potok (přítok Bojovského potoka) – pravostranný přítok Bojovského potoka v okrese Praha-západ
 Zahořanský potok (přítok Janovického potoka) – pravostranný přítok Janovického potoka v okrese Benešov
 Zahořanský potok (přítok Vltavy) – pravostranný přítok Vltavy v okrese Praha-západ
 Zahořanský potok (přítok Zubřiny) – pravostranný přítok Zubřiny v okrese Domažlice